Libro puede referirse a:

 Libro, obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel, pergamino, vitela u otro material.
 Libro (álbum), álbum del cantautor chileno Jorge González.
 Libro (anatomía), anatomía y fisiología de los mamíferos.
 Libros (Teruel), localidad y municipio español.